Король Эсватини — верховная должность Эсватини, абсолютный монарх Эсватини, имеет неограниченные права в управлении государством, в его руках сосредоточены полностью исполнительная, законодательная и судебная власть, а также частично религиозная.

Атрибуты короля: королевская перьевая чалма, геккон на чалме, шерстяная накидка, тотемы, посох, накидка с фамильным гербом, цепь с клыками животных и битой.

Наследование 
Король Эсватини избирается специфическим образом — его опосредованно назначает Национальный совет Эсватини, выбирая из всех жён короля «великую жену», старший сын которой и становится наследником.

Список королей

Примечания 

Списки:Эсватини